Arrows je bilo moštvo Formule 1 med sezonama  in . Največji uspeh so dosegli z več drugimi mesti, Riccarda Patreseja na Velikih nagradah  Švedske, zahodnih ZDA in San Marina ter Damona Hilla na Veliki nagradi Madžarske 1997.

Moštvo Arrows so novembra 1977 v britanskem mestu Milton Keynes ustanovili Franco Ambrosio, Alan Rees, Jackie Oliver, Dave Wass in Tony Southgate. Ime Arrows je bilo izpeljano iz začetnic njihovih priimkov, sicer pa angleška beseda arrow pomeni 'puščica'.

Med sezonama  in  je moštvo dirkalo pod imenom Footwork.

V  se je vrnilo ime Arrows, potem ko je moštvo konec leta 1996 kupil Tom Walkinshaw, ustanovitelj britanskega dirkaškega podjetja Tom Walkinshaw Racing (TWR). Walkinshaw je v Arrows pripeljal aktualnega svetovnega prvaka Damona Hilla in hotel ustvariti moštvo, ki se bo bojevalo za naslov konstruktorskega prvaka, vendar mu to ni uspelo. V naslednjih petih sezonah so se dirkači Arrowsa le občasno uvrščali med dobitnike točk, ki so se tedaj podeljevale za uvrstitve od prvega do šestega mesta. Po drugem mestu Hilla na Madžarskem 1997 ni bilo nobene uvrstitve na stopničke. Med sezono 2002 je bilo moštvo v hudih finančnih težavah, zaradi česar se ni udeležilo zadnjih petih dirk sezone. Po koncu sezone sta bankrotirala tako moštvo Arrows kot tudi podjetje TWR.

Avstralski poslovnež Paul Stoddart je kupil vse imetje moštva kot alternativo za šasije njegovega takratnega moštva, Minardi. Stoddart je sedež in licenco moštva Minardi konec leta 2005 prodal avstrijskemu podjetju Red Bull, ki si je s tem ustvarilo moštvo Scuderia Toro Rosso. Pred začetkom sezone 2006 je novo japonsko moštvo Super Aguri od Stoddarta kupilo preostale dirkalnike Arrows A23 iz sezone 2002, ki jih je z manjšimi spremembami in pod imenom SA05 uporabljalo na prvih enajstih dirkah sezone 2006. Prav tako je moštvo Super Aguri svojo dejavnost opravljalo v nekdanjem sedežu moštva Arrows v Leafieldu.

Bivši dirkači

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Dobavitelji motorjev Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1978
Športna moštva, razpuščena leta 2002